Данило́вич (, ) — белорусская и украинская фамилия; образована от имени Даниил.

Дани́лович () — сербская и черногорская фамилия.

Известные носители:
 Даниловичи — шляхетские и дворянские роды в Речи Посполитой и Всероссийской империи.
  (псевдоним Янка Золак; 1912—2000) — белорусский поэт, прозаик, издатель.
 Данилович, Григорий Григорьевич (1825—после 1894) — воспитатель Николая II, генерал от инфантерии.
 Данилович, Иван Антонович (1904—1979) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Данилович, Игнатий Николаевич (1788—1843) — российский правовед и историк, исследователь истории права Великого княжества Литовского.
 Данилович, Николай (ок. 1558—1624) — государственный и военный деятель Речи Посполитой.
 Данилович, Николай Францишек (?—1688) — государственный и военный деятель Речи Посполитой, кравчий великий коронный с 1683 года, воевода подольский с 1687 года.
 Данилович, Ольга (род. 2001) — сербская теннисистка.
 Данилович, Предраг (род. 1970) — югославский и сербский баскетболист.
 Данилович, София Теофила (1607—1661) — наследница владений польско-литовского рода Данилевичей, внучка полководца Станислава Жолкевского, мать короля Яна Собеского.
 Данилович, Ян (1570?—1628) — воевода русский, каштелян львовский, кравчий великий коронный, подчаший великий коронный.
 Данилович, Ян Николай (1607—1650) — подскарбий великий коронный.

См. также

Примечания